Турје (, Корифи) је насеље у Грчкој у општини Лерин, периферија Западна Македонија. Према попису из 2011. није било становника.

Становништво

Види још 
 Општина Лерин
 Лерински округ
 Егејска Македонија

Референце

Литература

Спољашње везе 
 Δήμος Φλώρινας 

Општина Лерин
Села у Грчкој
Википројект географија/Насеља у Грчкој